Metoksiresveratrol se može odnositi na:

  3-Metoksiresveratrol (pinostilben)
 4-Metoksiresveratrol